La División de Honor 1971-1972 è stata la 3ª edizione del torneo di primo livello del campionato spagnolo di hockey su pista. La competizione è iniziata il 2 ottobre 1971 e si è conclusa il 16 aprile 1972. Il torneo è stato vinto dal  per la terza volta consecutiva nella sua storia.

Stagione

Novità 
A prendere il testimone del  e dell' retrocesse in Primera Division vi furono, vincendo il campionato cadetto, il  e il .

Formula 
La División de Honor 1971-1972 vide ai nastri di partenza quattordici club; la manifestazione fu organizzata con un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno per un totale di 26 giornate: erano assegnati 2 punti per l'incontro vinto e un punto a testa per l'incontro pareggiato, mentre non ne era attribuito alcuno per la sconfitta. Al termine del campionato la squadra prima classificata venne proclamata campione di Spagna mentre la tredicesima e la quattordicesima retrocedettero direttamente in Primera Division, il secondo livello del campionato. La dodicesima classificata disputo' un play-out con la terza squadra classificata della Primera Division.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
  Vincitore della Coppa del Generalissimo 1972.
      Campione di Spagna e ammessa alla Coppa dei Campioni 1972-1973.
      Eventuali squadre ammesse alla Coppa dei Campioni 1972-1973.
  Partecipa ai play-out.
      Retrocesse in Primera Division 1972-1973.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Play-out

Statistiche del torneo

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Record squadre 
 Maggior numero di vittorie: Reus Deportiu (20)
 Minor numero di vittorie: Espanyol (3)
 Maggior numero di pareggi: Montemar (5)
 Minor numero di pareggi: Calafell e Mataró (1)
 Maggior numero di sconfitte: Espanyol (21)
 Minor numero di sconfitte: Reus Deportiu (4)
 Miglior attacco: Reus Deportiu (158 gol fatti)
 Peggior attacco: Calafell (78 gol fatti)
 Miglior difesa: Barcellona (73 gol subiti)
 Peggior difesa: Espanyol (163 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Barcellona e Reus Deportiu (+78 gol)
 Peggior differenza reti: Espanyol (-63 gol)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Edizioni del torneo di primo livello del campionato spagnolo di hockey su pista
Tornei per club di hockey su pista nel 1971
Tornei per club di hockey su pista nel 1972